Ел Алисито има више значења:

 Ел Алисито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алисито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алисито (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику